Erik Brännström (né le  à Eksjö en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue à la position de défenseur.

Biographie 
Brännström commence sa carrière junior en 2013-2014 avec l'équipe HV71 chez les moins de 16 ans. La saison suivante, il dispute un match dans la SuperElit J20. En 2015-2016, il joue ses trois premiers matchs en carrière dans la SHL. À la fin de la saison 2016-2017, il remporte le trophée Le Mat de champion de Suède avec le HV71.

Éligible au repêchage d'entrée dans la LNH 2017, il est sélectionné au ,  au total, par les Golden Knights de Vegas. Le 16 juillet 2017, il signe un contrat professionnel de trois ans avec Vegas.

Le 25 février 2019, il est échangé aux Sénateurs d'Ottawa en compagnie de Oscar Lindberg et d'un choix de  ronde en 2020 en retour de Mark Stone et de Tobias Lindberg .

Vie privée 
Il est le frère cadet de Isac Brännström qui joue également avec le HV71.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2014-2015 || HV71 || SuperElit J20 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || HV71 || SuperElit J20 ||41 ||8 ||22 ||30 ||26 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2015-2016 || HV71 || SHL ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || HV71 || SuperElit J20 ||19 ||9 ||14 ||23 ||18 ||7 ||3 ||4 ||7 ||4
|-
| 2016-2017 || HV71 || SHL ||35 ||1 ||5 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || HV71 || SHL || 44 ||2 ||	13 ||	15 ||	22 || 2  ||0 ||1 || 1 || 2
|-
| 2018-2019 || Wolves de Chicago || LAH || 47|| 7 || 21 || 28 || 36 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- || -
|-
| 2018-2019 || Senators de Belleville || LAH || 9 || 0 || 4 || 4 || 12 ||- ||- ||- ||- || -
|-
| 2019-2020 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||31 ||0 ||4 ||4 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Senators de Belleville || LAH || 27 || 3 || 20 || 23 || 22 ||- ||- ||- ||- || -
|-
| 2020-2021|| SC Langnau Tigers || National League || 10 || 2 || 6 || 8 || 6 ||- ||- ||- ||- || -
|-
| 2020-2021 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 30 || 2 || 11 || 13 || 25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Senators de Belleville || LAH || 4 || 0 || 5 || 5 || 6 ||- ||- ||- ||- || -
|-
| 2021-2022 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||53 ||0 ||14 ||14 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Sénateurs de Belleville || LAH ||9 ||1 ||2 ||3 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

| 2015 || align="left"|  - 18 ans|| align="left"| Mémorial Ivan Hlinka ||5 ||0 ||4 ||4 ||4 || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2016  || align="left"|  Suède - 18 ans|| align="left"| Défi mondial des moins de 17 ans de hockey ||6 ||3 ||0 ||3 ||2 || align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2016|| align="left"|  Suède - 18 ans || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||7 ||1 ||3 ||4 ||10 || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2016|| align="left"|  Suède - 18 ans || align="left"| Mémorial Ivan Hlinka ||5 ||2 ||1 ||3 ||31 || align="left"|
|-
| 2017|| align="left"|  Suède - 18 ans || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||7 ||2 ||3 ||5 ||0 || align="left"|
|-
| 2018|| align="left"|  Suède - 20 ans || align="left"| Championnat du monde moins de 20 ans ||7 ||1 ||3 ||4 ||4 || align="left"| Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en septembre 1999
Naissance à Eksjö
Joueur suédois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Golden Knights de Vegas
Joueur du HV 71
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Belleville